Влади́мир Серге́евич Суля́гин (1942 год, г. Нижний Тагил) — российский художник, практик и теоретик искусства. Относит себя к представителям Московской интеллектуальной школы со стойким интересом к искусству разных эпох, в том числе к русской иконе. В творчестве прослеживается влияние идей авангарда, минимализма, конструктивизма, концептуализма. Около 20 лет занимается темой «изображения времени сегодня». Имеет две монографии (неизданные).

Биография 
Родился в 1942 году в Нижнем Тагиле, СССР. В 1963—1966 годах служил в советской армии. В 1967 году поступил в Московскую художественно-промышленную академию им. С. Г. Строганова. В 1972 году окончил «Строгановку» по специальности «Художественная керамика». Более 10 лет работал художником-монументалистом в художественном фонде РСФСР, создавая витражи и рельефы — росписи и мозаики для учреждений Москвы и области.

Специальность монументалиста наиболее широка и время обучения в «Строгановке» предлагало этот набор средств, материалов и технологий — это объявилось основанием следующего этапа жизни и главное — потребностью души

С 1980 года занимается станковой живописью. С 1988 становится свободным художником. В 1989 принял участие в групповой выставке живописных работ «Русская душа» в Австрии. В 1990 году несколько объемных коллажей из дерева продаются на старейшем мировом аукционе искусств Dorotheum в Вене (Австрия).

В середине 1980-х работает в жанре коллажа и создает серию минималистичных портретов из бумаги, на них — поэты, писатели, художники, отечественные и зарубежные деятели культуры. В 1990 году, основанное Николаем Щукиным объединение «Русская коллекция» организовывает групповую выставку в Лондоне с участием работ художника. Заручившись поддержкой англичан годом позднее в Великобритании проходит серия персональных выставок «Писатели под Сталиным»: в лондонском Royal Festival Hall и Музее современного искусства в Оксфорде экспонируются коллажные работы Сулягина.

Из материала героической, почти детской простоты он создал нечто красноречивое, новое, наполненное выразительностью. Марина Цветаева превращается в сверкающую серебряную икону силы и бессмертия, серебряный образ поэта великого Серебряного Века. Здесь и остроумие, и стиль, и энергия. Большой серо-зеленый нос и причудливые очки Набокова, золотые глаза символиста Федора Сологуба, оранжевое ухо раздраженного Ивана Бунина и весело сияющие серебряные зубы лауреата Нобелевской премии, шахматиста-физика Петра Капицы, добавляют юмора и даже веселья к этой запоминающейся последовательности.

В 1992 году в Великобритании издается книга коллажных работ «Paper spirits: collage portraits by Vladimir Sulyagin» под редакторством Хилари Сперлинг, биографа Анри Матисса:

Владимир Сулягин вырос в мире теней — поэты, чьи имена никогда не упоминались, писатели, книги которых не публиковались, художники, чьих картин никто не видел. В течение многих лет он искал способ изображения тех лиц, которые не вписывались в формат советских бюстов и официальных портретов. В конце концов он начал вырезать их из оберточной бумаги — серой или коричневой, с вкраплениями черного, красного, серебряной фольги, стараясь ухватить дух, внутреннюю сущность людей, официально не существовавших, или тех, чей облик, как внешний, так и внутренний, был искажен и залакирован: Маяковский, Эйзенштейн, Достоевский, Ахматова, Сахаров, Мандельштам и многие, многие другие.

С 1980-х годов художник создает сборные книги рисунков и пространственно сложные книжные объекты из бумаги и картона. Книги высоко оценит английский писатель и коллекционер антикварных книг Колин Франклин:

Меня поразили книги Владимира Сулягина, художника, чьи коллажные портреты теперь выставляются и получили признание в Англии. Еще при Брежневе он начал делать книги из резанных кусков бумаги и картона, развивая разновидность техники коллажа, которая восходит к Матиссу и Малевичу.

Позднее работы в жанре «книга художника» попадут в частные и музейные коллекции, включая Музей Гетти (Лос-Анджелес, США) и ГМИИ им. А. С. Пушкина.
Текст присутствует [в книгах Сулягина] на уровне знака, буквы. В них нет границы между текстом и изображением, все визуальные знаки вовлекаются в бесконечную игру, в которой отсылка к реальности становится практически невозможной.
В 1996 году участвует в конкурсе ООН среди российских художников «Моя Россия… Мой мир». Коллажная работа Сулягина «Родительская суббота» занимает второй место. Однако из-за финансовых и организационных проблем ООН отменяет выставку лучших работ в Нью-Йорке.

В 1997 году становится сценографом для спектакля режиссера Владимира Мирзоева по пьесе Михаила Угарова «Голуби».

С 1998 года Сулягин экспериментирует с изображением пространства и времени на плоскости. В новых живописных и графических работах художник ищет «тотальную сущность времени как формы». В течение последующих двенадцати лет эта идея развивается в рукописных книгах «ARTEPICA»: теоретических трудов о перспективе, пространстве, времени, и «эпическом в искусстве». В них художник в образно-поэтических текстах, используя рисунки, фотографии и живописные работы объясняет и демонстрирует свои находки открывая искушенному читателю новую изобразительную перспективу. В тот же период создаются сборники фотографий и рисунков тушью в «эпическом» жанре, где художник продолжает применять найденные средства, а также рукописная монография «Цвет как форма» в которой Сулягин, опираясь на академические работы Иоганнеса Иттена по цвету, проводит параллельное исследование.

В 1999 году в ГМИИ им. А. С. Пушкина проходит групповая выставка «Книга художника. Россия. 1970—1990 годы», на которой экспонируются работы Сулягина. Сотрудничество с музеем продолжится в рамках групповых выставок «Коллаж в России. XX век» (2003) и «Последние поступления» (2005). Несколько работ художника передаются в коллекцию музея.

В 2007 году вновь проходит серия персональных выставок «Русская душа» в Австрии, экспозицию составляют живописные работы разных лет.

К 2010 году Сулягин приходит к собственному пониманию современной живописи через новую цветовую пару: «красный — как актуальное, золото — как таинственный символ вечности». Создаются серии работ в новом, для художника, стиле: «В напряженной действительности взять что-то, чтобы волновало почти абсурдной простотой и даже диковатой свежестью».

Участвует в книжной ярмарке BookExpo America 2012 в Нью-Йорке, в рамках групповой выставки «Экспериментальное искусство детской книжной иллюстрации в России (ХХ-XXI век)».

В 2012 году сотрудничает с московской галереей современного искусства «Azarnova Gallery & Projects».

В 2012 году коллекция Жоржа Мачере и Нади Волконской из 848 конвертов (созданные в 1980—2000-х годах художниками т. н. «Второго русского авангарда») передается в Государственный Эрмитаж. В коллекции 11 конвертов Владимира Сулягина.

С 2015 года сотрудничает с галереей 55Bellechasse (Франция), в Париже экспонируются живописные и коллажные работы художника. Галерея регулярно принимает участие в ярмарках современного искусства в Европе, США и России, включая международную ярмарку современного искусства Cosmoscow 2017 в Москве.

Персональные выставки 
 2016 Персональная выставка «Лица». Галерея «55Bellechasse». Франция, Париж
 2012 Персональная выставка «Иллюзии и вещи». Azarnova Gallery. Россия, Москва
 2010 — 2011 Персональная выставка «Брутальный романтизм в офисном пространстве». Корпоративная художественная галерея компании Grant Thornton. Россия, Москва
 2007 Персональная выставка «Русская душа». Галерея «Sensenwerk». Австрия, Дойчфайстриц
 1996 Персональная выставка «Родительская суббота». Культурный центр «Феникс». Россия, Москва
 1995 Персональная выставка «День Рождения». Культурный центр «Феникс». Россия, Москва
 1992 — 2012 Персональная выставка «Живопись, коллаж, книги». Галерея «East — West». Великобритания, Лондон
 1992 Персональная выставка «Писатели под Сталиным». Литературный фестиваль. Великобритания, Челтенхем
 1992 Персональная выставка «Писатели под Сталиным». Музей современного искусства. Великобритания, Оксфорд
 1991 Персональная выставка «Писатели под Сталиным». В рамках мероприятия «Русская Весна». Royal Festival Hall, Великобритания, Лондон

Групповые выставки 
 2019 Групповая выставка «FRAME Art Fair Paris». Галерея-организатор «55Bellechasse». Франция, Париж
 2017 Ярмарка современного искусства «Scope New York». Участие от галереи «55Bellechasse» (Франция). США, Нью-Йорк
 2017 Ярмарка современного искусства «Cosmoscow». Участие от галереи «55Bellechasse» (Франция). Гостиный Двор. Россия, Москва
 2017 Групповая выставка «Блинные облака». Седьмая Московская биеннале современного искусства, параллельная программа. Галерея «КИНО». Россия, Москва
 2016 Групповая выставка «Дуэт и диалог мастеров. Янош Кальмар и Владимир Сулягин». Галерея «55Bellechasse». Франция, Париж
 2012 Групповая выставка «Экспериментальное искусство детской книжной иллюстрации в России (ХХ-XXI век)». Книжная ярмарка BookExpo America. США, Нью-Йорк
 2012 Групповая выставка «Диалоги. Михаил Молочников и Владимир Сулягин». Центральный дом художника. Россия, Москва
 2005 Групповая выставка «Последние поступления». ГМИИ им. А. С. Пушкина. Россия, Москва
 2003 Групповая выставка «Коллаж в России». ГМИИ им. А. С. Пушкина. Россия, Москва
 1999 Групповая выставка «Книга художника. Россия. 1970—1990 годы». ГМИИ им. А. С. Пушкина. Россия, Москва
 1998 Групповая выставка «Поэзия и фотография». Галерея «А3». Россия, Москва
 1997 Групповая выставка «Герой нашего времени». Культурный центр «Феникс». Россия, Москва
 1995 Групповая выставка «Карнавал». Галерея «Нина». Центральный дом художника. Россия, Москва
 1995 Групповая выставка «Книжный сад, современные художники книги». Библиотека Джона Райландса. Великобритания, Манчестер
 1994 Групповая выставка «Книги как наркотики». Германия, Гамбург
 1994 Третья международная выставка книги художника и гравюры. Германия, Лейпциг
 1993 Групповая выставка «Adresse Provisoire». Современное искусство России. Музей почты. Франция, Париж
 1993 Групповая выставка «Русская и советская книга художника. 1910—1993». Франция, Юзерш
 1993 Групповая выставка «Театр бумаг — II». Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. Россия, Санкт-Петербург
 1992 Групповая выставка «Театр бумаг». Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. Россия, Санкт-Петербург
 1989 Групповая выставка «Русская душа». Австрия, Грац
 1989 Групповая выставка «Коллекция '89». Дом советской культуры и науки. Финляндия, Хельсинки
 1987 Групповая выставка «Этюды о книгах». Центральный дом работников искусств. СССР, Москва

Работы в коллекциях 
 Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Россия, Москва
 Государственный Эрмитаж. Россия, Санкт-Петербург
 Музей Гетти. США, Лос-Анджелес
 Галерея «East — West». Великобритания, Лондон
 Фонд «Lyrik Kabinett». Германия, Мюнхен
 Галерея «КИНО». Россия, Москва

И в других частных коллекциях.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный Instagram

Примечания 

Родившиеся в 1942 году
Персоналии по алфавиту
Современные художники России
Художники по алфавиту